Calzada de Valdunciel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calzada de Valdunciel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Calzada de Valdunciel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar